Мигель-Алеман () — топоним в Мексике.

 Мигель-Алеман (муниципалитет) — муниципалитет в штате Тамаулипас;
 Сьюдад-Мигель-Алеман — город в штате Тамаулипас, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Мигель-Алеман — посёлок в штате Кампече, муниципалитет Канделария.